Codru, település Romániában, Bihar megyében
 Codru, település Romániában, Suceava megyében
 Codru, város Moldovában